Thomas County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Thomas County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 70000224
 Thomas County Courthouse (Kansas), ID-Nr. 76000842
 Thomas County Courthouse (Nebraska), ID-Nr. 90000971